Сочинское соглашение («Соглашение о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта») — документ, подписанный в городе Сочи (Россия) 24 июня 1992 года российским президентом Борисом Ельциным и председателем Государственного совета (главой Грузии) Эдуардом Шеварднадзе.

Основные положения Соглашения:
 противоборствующие стороны обязались прекратить огонь и вывести свои вооружённые формирования из зоны соприкосновения;
 Россия обязывалась вывести из Южной Осетии дислоцированные там инженерно-сапёрный и вертолётный полки;
 создавалась Смешанная Контрольная Комиссия (СКК), которой предстояло осуществлять контроль за прекращением огня, выводом вооружённых формирований, роспуском сил самообороны и обеспечение режима безопасности в зоне соприкосновения;
 Смешанной Контрольной Комиссии придавались группы военных наблюдателей и Смешанные силы по поддержанию мира;
 стороны обязывались немедленно приступить к переговорам по экономическому восстановлению региона и созданию условий для возвращения беженцев. Применение блокад и экономических санкций объявлялось неприемлемым.

Фактически утратили силу после войны в Южной Осетии в августе 2008, в ходе которой были грубо нарушены.

Иногда именуется Дагомысским соглашением ( - Дагомысскими соглашениями)

Примечания

Ссылки 
 Соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта/ 24 июня 1992 
 Положение об основных принципах деятельности военных контингентов и групп военных наблюдателей, предназначенных для нормализации ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. 6 июня 1994 
 Соглашение о дальнейшем развитии процесса мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта и о Смешанной контрольной комиссии (СКК). 31 октября 1994 

Международные договоры Грузии
Международные договоры Российской Федерации
История Сочи
Южноосетинская война (1991—1992)
1992 год в России
События 24 июня
Июнь 1992 года
Российско-грузинские отношения
Российско-абхазские отношения
Российско-южноосетинские отношения